Chtenopteryx är ett släkte av bläckfiskar. Chtenopteryx ingår i familjen Chtenopterygidae.

Chtenopteryx är enda släktet i familjen Chtenopterygidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Chtenopteryx